Reflection steht für:

 Reflection (Band), eine deutsche Thrash-Metal-Band
 eine Eigenschaft von Computerprogrammen, siehe Reflexion (Programmierung)
 „Reflection“, Originalbezeichnung für das Denkmal für die kanadischen Entwicklungs- und Aufbauhelfer, Ottawa
 Vidblysk, ukrainischer Spielfilm von Walentyn Wassjanowytsch

Siehe auch:
 Reflexion